Erichsen steht für:
 Erichsen (Unternehmen), deutsches Unternehmen für Blechprüfung, Oberflächenprüfung, Korrosionsprüfung und Materialprüfung

Erichsen ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham M. Erichsen (1875–1951), norwegischer Ingenieur und Erfinder
 Alexander Leopold von Erichsen (1787–1876), deutscher Generalleutnant und letzter Stadtkommandant von Braunschweig
 Anne-Grete Strøm-Erichsen (* 1949), norwegische Politikerin
 Axel Martinius Erichsen (1883–1965), norwegischer Schachspieler

 Erlend Erichsen (* 1975), norwegischer Schlagzeuger und Autor
 Ernst Erichsen (1899–1966), Studienrat, Historiker und Schriftsteller
 Fie Udby Erichsen (* 1985), dänische Ruderin
 Freja Beha Erichsen (* 1987), dänisches Model
 Hans Dietrich Erichsen (1924–1999), deutscher Architekt und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Hans-Uwe Erichsen (* 1934), deutscher Rechtswissenschaftler und Professor der Universität Münster
 Johann Gottfried Erichsen (um 1713–1768), deutscher Arzt, der die Heide- und Moorkolonisation in Jütland und Schleswig leitete
 John Eric Erichsen (1818–1896), dänisch-britischer Chirurg und königlicher Leibarzt in London 
 Karl Gustav von Erichsen (1743–1827), preußischer Generalleutnant
 Kenneth Erichsen (* 1972), guatemaltekischer Badmintonspieler
 Leif Erichsen (1888–1924), norwegischer Segler
 Ludvig Mylius-Erichsen (1872–1907), dänischer Polarforscher
 Margareta Erichsen (1916–2006), deutsche Malerin und Illustratorin
 Margret Erichsen-Worch (1934–2006), deutsche Bildhauerin
 Susanne Erichsen (1925–2002), deutsche Schönheitskönigin und Unternehmerin
 Troels Beha Erichsen (1943–2018), dänischer Schriftsteller, siehe Troels Kløvedal
 Uwe Erichsen (* 1936), deutscher Autor
 Wolja Erichsen (1890–1966), dänischer Ägyptologe 

Siehe auch:
 Eriksen
 Ericson